Йохан Эрнст Гуннерус (, 26 февраля 1718 — 23 сентября 1773) — норвежский ботаник, миколог, зоолог, орнитолог, натуралист (естествоиспытатель), теолог и епископ.

Биография 
Йохан Эрнст Гуннерус родился в Осло 26 февраля 1718 года.

В 1760 году он был одним из основателей .

Йохан Эрнст Гуннерус вёл переписку с выдающимся шведским учёным Карлом Линнеем. Его переписка с Карлом Линнеем длилась с 24 апреля 1761 года до 2 июня 1772 года.

Йохан Эрнст Гуннерус умер в коммуне Кристиансунн 23 сентября 1773 года.

Научная деятельность 
Йохан Эрнст Гуннерус специализировался на Мохообразных, водорослях, семенных растениях и на микологии.

См. также

Избранные публикации 
 Hans opvækkelige Hyrdebrev til det velærværdige, høj- og vellærde Præsteskab i Tronhjems Stift. J. C. Winding, Trondheim 1758.
 De modis adquirendi ius in re et praesertim dominium secundum principia iuris naturalis. Croeker, Jena 1747.
 Tractatus Philosophicus De Libertate Scientifice Adornatus, Cuno, Jena 1747.
 Beweis von der Wirklichkeit und Einigkeit Gottes aus der Vernunft, Jena 1748.
 Beurtheilung des Beweises der vorherbestimmten Übereinstimmung, Jena und Leipzig 1748.
 Dissertatio philosophica, in qua demonstratur praescriptionem non esse iuris naturalis. Schill, Jena 1749.
 Vollständige Erklärung des Natur- und Völkerrechts. Nach denen beliebten Grundsätzen des Herrn Hofrath Darjes. In Acht Theilen…, Cröcker, Jena 1752.
 Unvolkommene Glückseligkeit dieses Lebens. Trauerrede auf Friedrich Georg Wilhelm Stöber. Jena 1753.
 Dissertatio philosophica continens caussam Dei, vulgo theodiceam, ratione originis et permissionis mali in mundo habita, Marggraf, Jena 1754.
 Institvtiones Theologiae Dogmaticae. Methodo, Uti Dicitur, Systematica, Inter Alia, Ad Vetustiores Theologos Felicius Intelligendos Conscriptae, Hartungius, Jena 1755.
 Ars heuristica intellectualis usibus auditorii adcommodata. Mumme, Leipzig 1756.
 Institutiones metaphysicae. Scholis academicis potissimum adcommodatae. Wentzel, Kopenhagen und Leipzig 1757.
 Betragtninger over Sielens Udødelighed. Pelt, Kopenhagen 1761.
 Flora Norvegica. Observationibus presertim oeconomicis panosque norvegici locupletata. Vingind, Trondheim, 1766—1772.
 Anmerkungen zu Knud Leem: Beskrivelse over Finmarkens lapper. Deres tungemaal, levemaade og forrige afgudsdyrkelse, oplyst ved mange kaabberstykker. Salikath, Kopenhagen 1767.
 Briefwechsel mit Carl von Linné (Brevveksling 1761—1772, hrsg. von Leiv Amundsen. Universitetsforlag, Trondheim, ISBN 82-00-23078-3).

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Johan Ernst Gunnerus
 Johan Ernst Gunnerus
 Johan Ernst Gunnerus (1718—1773)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Норвегии
Микологи Норвегии
Зоологи Норвегии
Орнитологи Норвегии
Богословы по алфавиту
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Епископы Нидароса